Lasala puede hacer referencia a:

Personas 
Berta Lasala, actriz chilena.
Fermín de Lasala y Urbieta, empresario y político español.
Francisco Lasala, militar uruguayo que participó en la Guerra del Brasil, en la Guerra Grande y en las guerras civiles argentinas.
Magdalena Lasala, escritora española.
Manuel Lasala y Ximénez de Bailo, jurisconsulto, escritor, periodista e historiador español.
Mercedes Lasala, patriota argentina.
Cándido de Lasala, militar argentino que murió durante las invasiones inglesas.

Miscelánea 
ARA Cándido de Lasala (Q-43), buque argentino.